I Campionati russi di pattinaggio di figura () sono una competizione nazionale di pattinaggio di figura che si svolge ogni anno in Russia per determinare i campioni nazionali. Le medaglie vengono assegnate a livello senior nel singolo maschile e femminile, nelle coppie e nella danza su ghiaccio. La competizione si svolge solitamente in dicembre o gennaio a livello senior, mentre in gennaio o febbraio a livello junior.

La prima competizione nazionale russa si è svolta il 5 marzo 1878 a San Pietroburgo, nell'allora impero russo. È stato vinto da V. I. Sreznevskij. I campionati ufficiali invece si sono svolti annualmente a partire dal 1897. Aleksandr Panšin è stato il primo campione nazionale ufficiale e ha vinto l'evento altre tre volte, fino al 1900. Dal 1924 al 1992, i pattinatori hanno partecipato ai campionati sovietici. L'evento russo è ricominciato nel 1993.

Vincitori

Uomini

Donne

Coppie

Danza su ghiaccio

Note 

Competizioni sportive in Russia